EarthCam Inc. (дословный перевод ) — компания по производству и установке всепогодных промышленных и городских веб-камер, предназначенных для контроля строительства, наблюдения за историческими достопримечательностями и культурными событиями. Основана в 1996 году в Нью-Джерси, США. Генеральный директор и основатель — Брайан Кюри (Brian Cury).

История 
Сайт EarthCam.com был открыт в 1996 году с задачей построить сеть веб-камер для показа всего Мира в режиме реального времени. Сначала они транслировали фотографии (интервал производства которых постоянно сокращался), затем потоковое видео (разрешение которого улучшалось), некоторые камеры имеют архив фотографий генерируемый пользователями.

Охват городов и исторических мест постоянно расширялся. Например, в Москве была установлена одна из первых уличных веб-камер — известная в конце 1990-х годов как «KremlinCam» (Вид на Московский Кремль со стороны ГУМа), затем она переезжала на разные здания «МДМ-Банка» (вид на Кремль со стороны Москвы реки 2002—2010), а сейчас «MoscowCam» транслирует виды района Хамовники (Главное здание МГУ, Лужники и Новодевичий монастырь).

Компания также разрабатывала и внедряла новые технологии в разных отраслях: строительство, транспорт и рекламный контент. Для предприятий и организаций был создан сайт EarthCam.net, где продавались и арендовались камеры и программное обеспечение для управления ими. Новый сервис использовался для развлечения и бизнеса, он позволял осуществлять онлайн «путешествия» онлайн-семинары, и получить доступ к историческим объектам, различным мероприятиям, красочным фейерверкам, событиям и музеям.

Событие под названием «трансляция века» было проведено компанией в новогоднюю ночь (1999/2000) 100 камер, расположенных по всему миру, делали фотографии каждые 30 секунд, просмотр был доступен на интерактивной карте мира на EarthCam.com.

В 2006 году сайт компании получил награду «Webby Awards» — победителя в категории Туризм.

В 2016 году сайт лидировал в по просмотрам веб-камер по данным Alexa Internet.

В Новый год в 2017 на Таймс-сквер были установлены камеры с разрешением 4К для первой в мире 4К веб-трансляции видео на Ютубе

Сеть сайтов 
EarthCam открыла специализированные сайты (EarthCam.net, WebCamStore.com и EarthCamMobile.com), рассчитанные на потребителей веб-кам контента и профессионалов. Имеются мобильные приложения для доступа к камерам для Apple и Android устройств.

EarthCam.com подключает в свой поиск сторонние камеры всему миру. Постоянными зрителями веб-камер являются жители в 192 странах.

Виртуальное путешествие стало возможным с веб-камер, расположенных на основных мировых туристических достопримечательностях, таких как Лондон Эбби-Роуд на Эйфелевой башне в Париже, Рио-де-Жанейро, пляж Копакабана, голливудском бульваре в Лос-Анджелесе и «добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас знак» в Вашингтоне, округ Колумбия, рейс 93 Национальный Мемориал, Сиэтл Спейс-Нидл, Атакующий бык на Уолл-Стрит и многие другие.

Доступны также архивные изображения и ускоренное видео до 10-летнего промежутка времени (с сентября 2001 по сентябрь 2011 года) на Граунд-Зиро (Всемирный торговый центр).

В октябре 2011 года сдавайтесь, сделайте новую построили и установили 'TorchCams', пользовательские системы камеры, которые создают видео и широкоформатные изображения, давая посетителям панорамный вид от статуи свободы факел, расположение, который был закрыт для публики в 1916. пять камер были переданы в службы национальных парков компанией earthcam, Inc.в

EarthCam.net обеспечивает потоковое видео, беспроводные и солнечные системы камер для клиентов по всему миру.

EarthCamAir недавно создала передовые технологии по созданию гигапиксельных изображений в аэрофотосъемке на беспилотных летательных аппаратах для получения геопространственных изображений.

Основные проекты EarthCam 

 MoscowCam — центр Москвы (с конца 1990-х годов)
 National September 11 Memorial & Museum
 The Panama Canal Expansion
 Smithsonian Institution
 San Francisco — Oakland Bay Bridge
 Madison Square Garden
 Hong Kong Disneyland
 Los Angeles International Airport
 Ivanpah Solar Generating Field (Ivanpah Solar Power Facility)
 Los Alamos National Laboratory
 Denver Union Station
 George W. Bush Presidential Library
 National Institutes of Health
 Guggenheim and Louvre Museums in Abu Dhabi
 New Levi’s Stadium
 Barclays Center
 Dallas/Fort Worth International Airport
 Lake Champlain Bridge
 Perot Museum of Nature and Science
 OliverMcMillan
 Whitney Museum of American Art
 Akron Children’s Hospital
 U.S. Bank Stadium
 Daytona International Speedway
 National Museum of African American History and Culture
 Los Angeles Rams
 Milwaukee Bucks
 New Tappan Zee Bridge
 Jeddah Tower
 Golden State Warriors
 Mercedes-Benz Stadium
 Golden State Warriors
 San Francisco Museum of Modern Art
 56 Leonard Street
 Minnesota Vikings
 Duke University Medical Center
 Levi’s Stadium
 MetLife Stadium
 Duke University Medical Center
 National Museum of African American History and Culture
 Daytona International Speedway
 University of Kentucky

См. также 
 Веб-камера
 IP-камера

Примечания

Ссылки 

 EarthCam.com
 EarthCam.net
 WebCamStore.com
 EarthCamMobile.com
 EarthCamAir

Веб-камеры
Сайты
Видео
Видеонаблюдение